Lone Ranger, personagem 

Cinesséries
 The Lone Ranger (seriado), cinessérie em 15 capítulos 
 The Lone Ranger Rides Again, cinesseriado em 15 capítulos 

Longa-metragens
 The Lone Ranger (1956), com Clayton Moore e Jay Silverheels
 The Lone Ranger and the Lost City of Gold, sequência do filme de 1956
 The Lone Ranger (2013), com Johnny Depp

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão